

Peuple
Les Touareg sont des nomades vivant au Sahara.

Langue
Le Touareg est une langue parlée par le peuple du même nom. Cette langue est également désignée sous le nom de tamachek ou de Tamasheq

Titre d'œuvre 
 Tuareg, roman espagnol d'Alberto Vázquez-Figueroa paru en 1980 ;
 Touareg, le Guerrier du désert (Tuareg - Il guerriero del deserto), film italo-espagnol d'Enzo G. Castellari sorti en 1984, adapté du roman.

Automobile
Le Peugeot Touareg est un concept-car de 1996.

Le Volkswagen Touareg est un véhicule tout-terrain.